

Wetenschap en techniek 
 Katalytische triade, een bijeengeschakeld drietal aminozuren in een enzym
 Ongelukkige triade, een combinatie van letsels aan de knie
 Triade (sociale wetenschappen), een groep bestaande uit drie personen
 Perverse triade, een bondgenootschap dat een hiërarchie doorkruist

Cultuur en media 
 een opbouwwijze van klassieke gedichten, vooral oden; zie Epinikion
 Triade (Pythagoras), pythagorische opvattingen rond het getal drie
 Triade (film), een korte film uit 2010
 Triade (Theo van Brunschot), een beeldhouwwerk in Stadswandelpark, Eindhoven
 Triade (Charmed), drie fictieve demonen uit de televisieserie Charmed

Religie 
 Triade (godsdienst), een drietal goden of goddelijke verschijningsvormen, onder andere:
 Drie-eenheid of triniteit
 Indo-Europese godentrias, drie archetypische goden in Euraziatische culturen
 Grote Moedergodin, of Drievuldige Godin, in neopaganistische religies zoals wicca

Overige 
 Noord-Amerika, West-Europa, Zuidoost-Azië, de drie economische grootmachten waartussen zich de bulk van het internationale transport afspeelt
 Triade (misdaad), een type criminele organisatie in China
 Triade Volleybal Combinatie Tilburg, een volleybalclub in de Nederlandse stad Tilburg

Zie ook 
 Triniteit (doorverwijspagina)
 3 (doorverwijspagina)
 Triptiek (beeldende kunst)
 Trilogie